Скобелево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Скобелево — село в Ловечской области.
 Скобелево — село в Пловдивской области.
 Скобелево — село в Сливенской области.
 Скобелево — село в Старозагорской области.
 Скобелево — село в Хасковской области.

Россия 
 Скобелево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Скобелево — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Скобелево — село в Казанковском районе Николаевской области.

См. также 
 Скобелев